Szlif laboratoryjny
 Szlif (jubilerstwo)